Saltipedis är ett släkte av kräftdjur. Saltipedis ingår i familjen Parapseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Saltipedis